Cabaret Voltaire : lieu de culture à Zurich, en Suisse.
 Cabaret Voltaire : groupe britannique de la ville de Sheffield.

Voir aussi